Кебь или Кеб — сельский населённый пункт-станция в Карамышевской волости Псковского района Псковской области России.

Расположена в 13 км к западу от села Карамышево и в 13 км к востоку от центра города Пскова. Железнодорожная станция Кеб (Кебь).

Примечания 

Населённые пункты Псковского района